Ісраелян () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Ісраелян Вардан Михайлович (*1966) — вірменський футболіст та український футбольний функціонер.
 Ісраелян Карен Саркісович (*1992) — вірменський футболіст, воротар.

Вірменські прізвища